

Фріпорт — місто і район Багамських Островів.

Фріпорт — місто, штат Флорида
 Фріпорт — місто, штат Іллінойс
 Фріпорт — місто, штат Мен
 Фріпорт — місто, штат Міннесота
 Фріпорт — місто, штат Пенсільванія
 Фріпорт — місто, штат Техас
 Фріпорт — селище, штат Мічиган
 Фріпорт — селище, штат Нью-Йорк
 Фріпорт — селище, штат Огайо
 Фріпорт Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Фріпорт — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Фріпорт — переписна місцевість, штат Мен